Koudelka ist 

ein Ortsname
 Koudelka, Ortsteil von Holice, Tschechien

der Familienname folgender Personen:
 Alfred von Koudelka (1864–1947), österreichischer Vizeadmiral
 Josef Koudelka (* 1938), tschechischer Fotograf
 Joseph von Koudelka (1773–1850), österreichischer General
 Michal Koudelka (* 1971), tschechischer Badmintonspieler
 Pauline von Koudelka (1806–1840), österreichische Malerin
 Roman Koudelka (* 1989), tschechischer Skispringer
 Zdeněk Koudelka (* 1969), tschechisch-mährischer Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Kudelka